Il toponimo Lubwa può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Lubwa, comune del distretto di Chinsali
Lubwa, comune del distretto di Kitwe
Lubwa, comune del distretto di Lusaka